Открытый чемпионат Швеции 2018 — 71-й ежегодный профессиональный мужской теннисный турнир в серии ATP 250.

Соревнование проводилось с 16 по 22 июля на грунтовых кортах в Бостаде, Швеция. С этого года турнир проводился только у мужчин, а женские соревнования потеряли место в календаре WTA-тура и были заменены на турнир в Москве.

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Диего Шварцман (№ 11 в мире на тот момент). Аргентинский теннисист проиграл стартовый матч на стадии второго раунда теннисисту из квалификации — Симоне Болелли. Прошлогодний чемпион Давид Феррер (№ 37 в мире) защищал свой титул в качестве седьмого номера посева, однако во втором раунде он проиграл, попавшему на турнир благодаря уайлд-кард, Касперу Рууду. По итогу титул смог выиграть третий номер посева Фабио Фоньини (№ 16 в мире), обыгравший в финале четвёртого номера посева Ришара Гаске (№ 31 в мире).

Парный мужской турнир выиграл второй сеянный дуэт Хулио Перальта и Орасио Себальос, которые в финале обыграли итальянскую пару Симоне Болелли и Фабио Фоньини. Прошлогодние чемпионы Юлиан Ноул и Филипп Пецшнер не защищали свой титул, однако Пецшнер сыграл на турнире в альянсе с Юргеном Мельцером и доиграли до полуфинала, где уступили чемпионам турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Фабио Фоньини обыграл  Ришара Гаске со счётом 6-3, 3-6, 6-1.
 Фоньини выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаске сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 31-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Хулио Перальта /  Орасио Себальос обыграли  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини со счётом 6-3, 6-4.
 Перальта выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Себальос выиграл 2-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 Мировой тур ATP 2018
 Тур ATP 250
 Открытый чемпионат Стокгольма по теннису 2018

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Швеция
Теннис
Июль 2018 года
2018
Международные спортивные соревнования в Бостаде